Sulmierzyce (stad)
 Sulmierzyce (gemeente)
 Sulmierzyce (Łódź)